Макотера () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Пеньяранда. Занимает площадь 32,93 км². Население — 1345 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 10 км.

Покровителями города считаются святой Роке и святая дева де ла Энсина.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Саламанки